Ма́ликова — женская форма русской фамилии . Также, являясь фамилией с двойственной этимологией, нередко встречается у тюрков.

 Известные носительницы 
 Маликова, Анна Игнатьевна (1913—?) — Герой Социалистического Труда.
 Маликова, Гузяль Хасановна (род. 1965) — российская артистка.
 Маликова, Екатерина Геннадьевна (род. 1982) — российская актриса.
 Маликова, Инна Юрьевна (род. 1977) — российская певица и музыкальный продюсер, актриса, телеведущая.
 Маликова, Наиля Рамазановна (род. 1950) — советский и российский социолог. См. также